Dividida em várias etapas, a edição 1996 do Campeonato Brasileiro de Rugby foi a 33ª edição do torneio foi vencido pelo time do Desterro Rugby Clube, o vice-campeão foi o Bandeirantes Rugby Club e teve como 3º lugar o Niterói Rugby.

Equipes que participaram

Campeão

Estatísticas da Edição 1996 - Masculino

Tabela de jogos 

Campeonato Brasileiro de Rugby
Rugby de 1996 no Brasil